Алексей Череватенко:
 Череватенко, Алексей Аркадьевич (род. 7 августа 1985) — совр. украинский актёр театра и кино. Служит в Киевском театре юного зрителя на Липках.
 Череватенко, Алексей Тихонович (1914—1994) — Герой Советского Союза.